Die Segunda División 1934/35 war die siebte Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 2. Dezember 1934 und endete am 28. April 1935. Meister wurde Hércules Alicante.

Vor der Saison 
In der Segunda División traten insgesamt 24 Vereine an. Gespielt wurde in drei Gruppen zu je acht Teams. Die ersten beiden jeder Gruppe ermittelten in der Aufstiegsrunde zwei Aufsteiger in die Primera División.

Teilnehmer waren die Mannschaften, die in der letzten Saison die Plätze Drei bis Neun belegten, sowie 17 Aufsteiger aus der Tercera División.

Gruppe 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 3 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Aufstiegsrunde 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – Hércules Alicante
 2. – CA Osasuna

 Absteiger in die Divisiones Regionales
 CD Logroñés
 Racing de Ferrol
 SC La Plana

 Absteiger aus der Primera División
 Donostia CF
 Arenas Club

 Aufsteiger in die Segunda División
 SCD Mirandilla, USC Lavadores, Jerez FC

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

1934/35
Fußballsaison 1934/35